Die COVID-19-Pandemie im Tschad  tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Am 19. März 2020 wurde von tschadischen Behörden die erste COVID-19-Infektion im Land bestätigt. Es handelte sich um einen Passagier, der aus Douala eingeflogen war. Im WHO-Situationsbericht tauchte dieser Fall erstmals am 20. März 2020 auf.

Am 26. März meldeten die tschadischen Behörden zwei weitere positive Fälle, nachdem zuvor bislang drei Fälle gemeldet wurden. Am 30. März wurden zwei weitere COVID-19-Fälle gemeldet. Es handelte sich bis dahin immer um Infizierte, die aus dem Ausland in den Tschad kamen. Als vorbeugende Maßnahme wurden von der Regierung alle Flüge in das Land, mit Ausnahme von Frachtflügen, gestrichen. Am 6. April verzeichnete der Tschad seinen ersten Fall mit lokaler Ansteckung.

Bis zum 14. April 2020 wurden von der WHO 23 COVID-19-Infektionen im Tschad bestätigt.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie im Tschad wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Tschad
Geschichte (Tschad)
Gesundheit (Tschad)